Nestorović ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Nestorović (1901–1975), serbischer Architekt und Hochschullehrer
 Dejan Nestorović (* 1964), serbischer Schachspieler
 Dušan Nestorović (* 1986), serbischer Fußballspieler
 Saša Nestorović (* 1964), kroatischer Jazzmusiker